Svjetsko dvoransko prvenstvo u atletici 2016. bilo je 16. izdanje Svjetskih dvoranskih prvenstava u organizaciji IAAF-a. Održano je u Portlandu, u američkoj saveznoj državi Oregonu od 17. do 20. ožujka 2016. u dvorani Oregonskog konvencijskog centra.

Domaćin 
Osim Portlanda za domaćinstvo se prijavio i Birmingham, koji je 2003. godine bio domaćin Svjetskog dvoranskog prvenstva u atletici. Brimigham je kao drugi po veličini grad u Ujedinjenom Kraljevstvu ponudio vrlo dobre uvjete, ali mu je domaćinstvo povjereno za Svjetsko dvoransko prvenstvo 2018. godine. No, pravi razlog zbog kojeg je IAAF izabrao Portland leži u tome da je IAAF želio ostaviti više vremena Ujedinjenom Kraljevstvu za pripremu natjecanja radi Olimpijskih igara 2012. u Londonu, koje su kao Olimpijske igre zahtijevale potpunu posvećenost i pozornost svih športskih, pa tako i atletskih udruženja. Osim toga, glavni grad Walesa - Cardiff, bio je i domaćin Svjetskog prvenstva u polumaratonu 2016. godine, što je bio razlog više za izabiranje Portlanda kao domaćina. 

Sva natjecanja održana su u dvorani Oregonskog konvencijskog centra s kapacitetom od 8.000 sjedećih mjesta. Centar je dodatno proširen za potrebe natjecanja tijekom 2015. godine, a oko njega su i posađena nova drveća te uređen vrt s pretežno dvjema bojama - žutoj i plavoj, koje se nalaze i na zastavi Oregona.

Raspored natjecanja

Tablica odličja

Izvori

Vanjske poveznice 
  Službene stranice natjecanja

Svjetska prvenstva u atletici‎
Međunarodna športska natjecanja u SAD-u
Atletika u SAD-u